Rat sauteur (appelée dans certains cas souris sauteuse) est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs ayant une aptitude particulière pour le saut.

 Rat sauteur géant de Madagascar - Hypogeomys antimena
 Rat sauteur d'Islande - Apodemus sylvaticus
 dans le genre Malacomys - Malacomys longipes
 etc.

Divers 
 Chiquaï, un rat sauteur dans Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 Souris sauteuse
 Lièvre sauteur

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Nesomyidae
Nom de rongeur ambigu